Амýрский бульвáр — бульвар в Хабаровске и один из главных пешеходных маршрутов города. Протяжённость бульвара около трёх с половиной километров. 

До 1958 года на всём протяжении бульвара протекала река Чердымовка, в 1967 году окончательно убранная в коллектор под бульваром.

Географическое положение 

Бульвар расположен на границе Кировского (нечётная сторона домов) и Центрального районов (чётная сторона домов) города. Пересекается с улицами Тургенева, Комсомольской, Истомина, Калинина, Фрунзе (без сквозного поезда), Запарина, Дзержинского, Волочаевской, Шеронова, Льва Толстого, Дикопольцева  и заканчивается у Ленинградского переулка.

Транспорт

Трамвай 
Вдоль бульвара проходят три трамвайных маршрута — 1, 2, и 5. Трамваи трёх маршрутов останавливаются на бульваре. Пути примыкают непосредственно к пешеходной зоне.

Автобус

История 
До основания Хабаровска на протяжении современного бульвара протекала река Хэдиэ Бури, названная нанайцами в честь расположенного рядом пастбища. В 1880 году реку переименовали в Чардымовку, в честь читинского купца третьей гильдии Михаила Чардымова, поселившегося в Хабаровске.

Со временем река сильно загрязнялась. Во время сезонных подъёмов воды в Амуре русла рек превращались в зловонные водоёмы. Состоятельные граждане не хотели использовать участки вдоль речек для строительства — застраивались они лишь малоимущими. Из-за того, что строительство велось из подручных материалов и без проекта, и здания выходили соответствующе, они получили народное название «нахаловки».

16 мая 1900 года Городская Дума приняла решение о строительстве в поймах рек Чардымовка и Плюснинка бульваров с лета 1903 года. Средств у города не хватило, потому было решено сдавать участки вдоль реки в аренду, и дата постоянно переносилась.

Строительство бульваров началось лишь в 1958 году, в период подготовки города к столетию. Люди, проживающие в этих местах были расселены, реки начали убирать в бетонные коллекторы. Благоустройством поймы реки Чардымовка и проектированием Амурского бульвара занимался архитектор Ефим Мамешин.

Достопримечательности 
д. 43 — Институт Хабаровскгражданпроект (мемориальная доска А. С. Ческидову)

Источники 

Улицы Хабаровска